Leifer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Leifer (1883–1957), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Horst Leifer (1939–2002), deutscher Maler
 Neil Leifer (* 1942), US-amerikanischer Fotograf
 Paul Leifer (* 1937), österreichischer Botschafter